Hiërapolis (Grieks voor gewijde stad of heilige stad) is de naam van verschillende steden in de oudheid:

Hiërapolis (Frygië) in Frygië (thans Pamukkale, Turkije)
Hiërapolis (Syrië) in het noorden van Syrië